Oigny, commune française de la Côte-d'Or ;
 Oigny, commune française de Loir-et-Cher ;
 Oigny-en-Valois, commune française de l'Aisne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France